À plein tube peut faire référence à :
 À plein tube (Speedway), un film américain de Norman Taurog, sorti en 1968 ;
 À plein tube ! (The Dark Backward), une comédie fantastique américaine de Adam Rifkin, sortie en 1991.

Notes